Condé, település Franciaországban, Indre megyében
Condé-Folie, település Franciaországban, Somme megyében
Condé-en-Brie, település Franciaországban, Aisne megyében
Condé-sur-Vire, település Franciaországban, Manche megyében
Condé-sur-l’Escaut, település Franciaországban, Nord megyében
Condé-sur-Seulles, település Franciaországban, Calvados megyében
Condé-lès-Autry, település Franciaországban, Ardennes megyében
Condé-sur-Aisne, település Franciaországban, Aisne megyében
Condé-sur-Suippe, település Franciaországban, Aisne megyében
Condé-sur-Noireau, település Franciaországban, Calvados megyében
Condé-sur-Iton, település Franciaországban, Eure megyében